Ле́рмонтовська ву́лиця — назва вулиці в деяких містах колишнього СРСР.

Лермонтовська вулиця — вулиця в місті Київ
 Лермонтовська вулиця — вулиця в місті Житомир
 Лермонтовська вулиця — вулиця в місті Харків

Лермонтовська вулиця — вулиця в місті Москва
 Лермонтовська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону